La Borda del Patís era una borda del terme municipal de Conca de Dalt, dins de l'antic terme de Claverol. Pertany al poble de Sossís.

Està situada a l'esquerra de la Noguera Pallaresa, al nord de Sossís, a l'extrem nord-est dels Camps de Sossís, És a l'esquerra del barranc dels Corrals i a migdia de la Pista de les Riberes.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Patís, borda
Patís, borda